Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2013 — прошёл с 13 по 19 марта 2013 года в курортной деревне Заутеланде. 

В турнире по круговой системе участвовали 9 спортсменок, в том числе 1 международный гроссмейстер (GMIF), 2 международных мастера (MIF) и 4 мастера ФМЖД (MFF). Четыре шашистки набрали равное количество очков. Матч за первое место: Нина Хукман-Янковская - Леони де Граг 4:0. Матч за третье место: Хейке Верхёл - Виталия Думеш 4:2.

Результаты

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

 

2013 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Март 2013 года
Спортивные соревнования в Заутеланде